Телеце́нтр:
 Телецентр — телевизионная станция, предназначенная для создания программ телевизионного вещания.
 Телецентр — посёлок в Орловском районе Орловской области.
 Телецентр — станция Московской монорельсовой транспортной системы.
 Телецентр — микрорайон в Ленинском районе Новосибирска.
 Телецентр — в странах СНГ (преим. разг.) — то же что и Радиотелевизионный передающий центр.
 Телецентр (Уфа) — телецентр в Уфе.